Сергей Васильевич Беляев (1871—1945) — русский архитектор.

Биография 
Окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств (1896).

Архитектор Петергофского дворцового управления (1907—1914).

Работал в Городской управе. Член Санитарной комиссии.

Преподаватель Высших Женских Политехнических курсов (в 1915 году преобразованы в Женский Политехнический институт, в 1918 году — во Второй Петроградский Политехнический институт).

Состоял членом:
 Императорского Санкт-Петербургского Общества архитекторов — Ленинградского Общества архитекторов;
 Общества архитекторов-художников (1903—1932). Почётный член Общества (с 1929);
 Комитета Историческо-архитектурной выставки (1911 г.; состоялась в залах Императорской Академии художеств);
 Комиссии по изучению и описанию памятников Старого Петербурга (1907);
 Комитета Музея Старого Петербурга (1909—1918);
 Член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1941).

Скончался в 1945 году в Ленинграде. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище.

Работы 
 Дома жилые и дачи в Петергофе;
 Особняк Эваля К. К. (1901; совместно с Лидвалем Ф. И.)

Примечания

Литература 
 
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Персоналии по алфавиту
Похороненные на Литераторских мостках
Члены Петербургского общества архитекторов